Säsongen 2003 slutade AIK Fotboll på en femte plats i Allsvenskan.

Tabell

Källor

Fotboll i Sverige 2003
2003
Fotbollssäsongen 2003 efter lag